Parti radical indépendant:

En France, les Radicaux indépendants
Parti radical indépendant (Uruguay)